Selbeck ist der Name von Orten in Nordrhein-Westfalen:

 Selbeck (Barntrup), Ortsteil der Gemeinde Barntrup im Kreis Lippe
 Selbeck (Mülheim an der Ruhr), Ortsteil von Mülheim an der Ruhr im Stadtteil Saarn

Selbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Gunter Gross-Selbeck (* 1939), deutscher Neuropädiater und Epileptologe

Siehe auch: Selbecke